Сен-Мода́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Лудеак. Округ коммуны — Сен-Бриё.

Код INSEE коммуны — 22314.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 390 км к западу от Парижа, в 85 км западнее Ренна, в 45 км к югу от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 399 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 284 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 224 были экономически активными, 60 — неактивными (показатель активности — 78,9 %, в 1999 году было 67,5 %). Из 224 активных работали 210 человек (106 мужчин и 104 женщины), безработных было 14 (6 мужчин и 8 женщин). Среди 60 неактивных 26 человек были учениками или студентами, 19 — пенсионерами, 15 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор